Râul Dobra se poate referi la:

 Râul Dobra, Arieș
 Râul Dobra, Caraș
 Râul Dobra, Lotru
 Râul Dobra, Mureș
 Râul Dobra, Sebeș
 Râul Dobra, Sibișel
 Râul Dobra, Suciu

Vezi și 
 Dobra (dezambiguizare)

Toponime românești